Regno Unito
Highland – area amministrativa della Scozia
 Stati Uniti d'America
 Highland – città della Contea di Sharp, Arkansas
 Highland – città della Contea di San Bernardino, California
 Highland – città della Contea di Madison, Illinois
 Highland – villaggio della Contea di Lake, Indiana
 Highland – census-designated place della Contea di Vanderburgh, Indiana
 Highland – città della Contea di Doniphan, Kansas
 Highland – plantation della Contea di Somerset, Maine
 Highland – charter township della Contea di Oakland, Michigan
 Highland – township della Contea di Osceola, Michigan
 Highland – città della Contea di Sullivan, New York
 Highland – CDP della Contea di Ulster, New York
 Highland – villaggio della Contea di Highland, Ohio
 Highland – township della Contea di Adams, Pennsylvania
 Highland – township della Contea di Chester, Pennsylvania
 Highland – township della Contea di Clarion, Pennsylvania
 Highland – township della Contea di Elk, Pennsylvania
 Highland – città della Contea di Utah, Utah
 Highland – città della Contea di Benton, Washington
 Highland – città della Contea di Douglas, Wisconsin
 Highland – città della Contea di Iowa, Wisconsin

Pagine correlate 
Highlander
Highlands (disambigua)
Hyland